Bataille de La Paz est un engagement que l'on retrouve dans plusieurs conflits :

 lors de la guerre américano-mexicaine, la bataille se déroule les  et  ;
 lors de la guerre de Sécession, la bataille, qualifiée d'incident, se déroule le  ;